Bruno Zuculini – calciatore argentino, fratello di Franco Zuculini
Franco Zuculini – calciatore argentino, fratello di Bruno Zuculini